Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2005 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin waren Cara Black und Rennae Stubbs. Das Finale bestritten Cara Black und Liezel Huber gegen Swetlana Kusnezowa und Amélie Mauresmo, das Black und Huber in zwei Sätzen gewannen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2005